Pante Karya (Timang Gajah), een plaats in Indonesië
Pante Karya (Peusangan Siblah Krueng), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing